Анри ван Керкхове ( ) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1947-1960 годах. Бронзовый призер Чемпионата мира по шоссейному велоспорту в групповой гонке среди любителей (1946), двукратный победитель многодневной велогонки Тур Бельгии (1952, 1954).

Достижения 

 1946
 3-й  Чемпионат мира — Групповая гонка (любители)
 1948
 1-й — Этап 1 Тур Бельгии
 7-й Льеж — Бастонь — Льеж 
 1949
 1-й — Этап 1 Тур Бельгии
 1-й — Этап 8 Тур Нидерландов
 2-й De Drie Zustersteden 
 1951
 2-й Натионале Слёйтингспрейс
 3-й Tour de l'Ouest — Генеральная классификация
 1-й — Этап 7
 3-й Гран-при Зоттегема
 1952
 1-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1-й — Этап 3 Тур Нидерландов
 2-й Льеж — Бастонь — Льеж 
 3-й Натионале Слёйтингспрейс 
 3-й Гран-при Вилворде
 3-й Омлоп ван хет Хаутланд
 1953
 1-й Escaut-Dendre-Lys 
 6-й Омлоп Хет Ниувсблад 
 7-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1954
 1-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1
 1-й Escaut-Dendre-Lys 
 1-й — Этап 5 Тур Европы
 4-й Льеж — Бастонь — Льеж 
 7-й Тур Романдии — Генеральная классификация
 1955
 5-й Дварс дор Фландерен
 1956
 10-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Ван Керкхове, Анри на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии